Hultsfred kan syfta på:

Hultsfreds kommun – en kommun i Kalmar län
Hultsfred – en tätort och centralort i Hultsfreds kommun
Hultsfreds köping – en tidigare kommun i Kalmar län 1927–1970
Hultsfreds församling, – en territoriell församling inom Svenska kyrkan 1955–
Hultsfreds kyrka – en kyrkobyggnad i Hultsfreds församling
 Hultsfreds distrikt – ett distrikt i Hultsfreds kommun och Kalmar län 2016–
 Hultsfreds järnvägsstation – en järnvägsstation på Stångådalsbanan i Hultsfred
Hultsfreds flygplats – en flygplats och före detta militär flygbas
Hultsfreds gymnasium – en gymnasieskola
Hultsfredsfestivalen – en musikfestival
Växjö–Åseda–Hultsfreds Järnväg – en järnväg
Norsholm–Västervik–Hultsfreds Järnvägar – en järnvägsaktiebolag i Sverige